Karl Höcker ist der Name folgender Personen:

* Karl-Friedrich Höcker (1911–2000), deutscher SS-Obersturmführer, KZ-Aufseher, Kriegsverbrecher
 Karl-Heinz Höcker (1915–1998), deutscher Physiker